Dieser Artikel behandelt die nordirische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1982 in Spanien.

Qualifikation 
Nordirland qualifizierte sich aus der Qualifikationsgruppe 6 hinter Schottland und vor Schweden für die Endrunde. Nordirland nahm damit zum ersten Mal seit 1958 wieder an einer WM-Endrunde teil.

Nordirisches Aufgebot

Nordirische Spiele

Vorrunde 

|}
Gruppe 5

Zwischenrunde 

|}
Gruppe D

1982
Nordirland